Arsen (33As) má 33 známých izotopů, jejich nukleonová čísla jsou 60 až 93. 75As je jediným stabilním izotopem, arsen tedy patří mezi monoizotopické prvky. Nejstabilnější z 32 radioizotopů je 73As s poločasem přeměny 80,30 dne, dále následují 74As (17,77 d), 71As (65,30 h) a 77 (38,83 h). Všechny ostatní mají poločas kratší než 27 hodin, většinou pod 1 minutu. Také je známo deset jaderných izomerů tohoto prvku.

Při ostřelování 72Ge a 76Ge alfa částicemi vznikají stabilní nuklidy 75As a 77Se za uvolnění vysokoenergetických elektronů.

Seznam izotopů

Reference 

arsen
Arsen